Wilhelm von Müffling genannt Weiß ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Müffling genannt Weiß (1778–1858) (1778–1858), preußischer General der Infanterie, Gouverneur der Festung Mainz
 Wilhelm von Müffling genannt Weiß (Landrat) (1839–1912), preußischer Jurist, Landrat und Polizeipräsident